Nachtfalter steht für:
 Nachtfalter, Großschmetterlinge, die nicht zu den Tagfaltern gehören
 Nachtfalter (Film), deutscher Stummfilm von Urban Gad aus dem Jahr 1911
 Nachtfalter (Kurzfilm), belgischer Kurzanimationsfilm von Raoul Servais und Paul Delvaux aus dem Jahr 1997

Sonstiges:
G-Nachtfalter, Schmetterling